Pallène peut désigner :
 , l'une des Alcyonides dans la mythologie grecque ;
 Pallène, l'une des lunes de Saturne ;
 Pallène, l'un des anciens noms de la péninsule de Cassandra, en Grèce, dans la Chalcidique ;
 Pallíni est de 1987 à 2010 un dème situé à la pointe de la péninsule de Cassandra, fusionné en 2010 dans le nouveau dème de Kassandra ;
 Pallíni, un dème situé en Attique.